Astorga est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Astorga (Paraná) est un município (canton) du Paraná
 Microrégion d'Astorga est l'une des huit microrégions qui subdivisent le Centre-Nord de l'État du Paraná

Astorga est une ville située dans la province de León, communauté autonome de Castille-et-León.

Patronyme 

 Emanuele d'Astorga, compositeur 
 Nora Astorga (1948-1988), femme politique, avocate, juge et guerrillera nicaraguayenne ;
 Yamna Lobos Astorga (1948-1988), danseuse chilienne.
Patronyme hispanique